

Geografia
 Roca – comune del Nebraska
 Cabo da Roca – capo della costa del Portogallo
 Roca Sales – comune del Brasile
 Roca Nuova – villaggio medioevale della provincia di Lecce
 Roca Vecchia – località costiera della provincia di Lecce

Persone
 Alain Roca –  pallavolista cubano
 Álvaro Roca –  cestista uruguayano
 Inca Roca – sovrano degli Inca
 José Roca – calciatore e allenatore messicano
 Juan Roca –  cestista cubano
 Julio Argentino Roca – politico argentino
 Rómer Roca – calciatore boliviano
 Sinchi Roca – sovrano degli Inca
 Vicente Ramón Roca – politico ecuadoriano

Altro
 Copa Roca – competizione calcistica sudamericana
 Roca Blues – album di Pierangelo Bertoli
 Roca – azienda spagnoli di prodotti sanitari